Roger Moore – attore britannico
 Roger Moore – giocatore di poker statunitense
 Roger Moore – informatico statunitense
 Roger E. Moore – autore di giochi statunitense
 Roger E. Moore – politico statunitense